Santa Lucia může být:
 Santa Lucia (Itálie) – italské město v regionu Veneto
 Santa Lucia (píseň) – světově proslulá neapolská píseň
 Santa Lucia (román) – román ztracených iluzí spisovatele Viléma Mrštíka
 Santa Lucia (film) – televizní film natočený na motivy románu Viléma Mrštíka v roce 1984
 Santa Lucia Range – horské pásmo v Kalifornii, ve Spojených státech amerických